Il termine cenobio (dal greco κοινός, "comune" e βίος, "vita") può indicare:
Cenobio – comunità di monaci riuniti sotto la medesima regola in un monastero
Per estensione: un gruppo di letterati e artisti con interessi comuni
Cenobio – in biologia, struttura cellulare formata da protoplasma contenente un numero indefinito di nuclei; oppure una colonia di microrganismi (ad esempio protozoi) contenuti nello stesso involucro comune
Cenobio – rivista trimestrale pubblicata a Lugano dal 1952
Gruppo del Cenobio – gruppo di artisti italiano